Dominique Gauthier peut désigner :
 Joseph Dominique Gauthier (1910-2006), médecin québécois ;
 Dominique Gauthier (1953-), peintre français.

Voir aussi 
 Jean-Dominique Gautier (1953-), réalisateur français de films documentaires.